Cavanagh est un townland d'Irlande, dans le comté de Cavan.

Cavanagh est un patronyme porté notamment par :

 Charlie Cavanagh (2000-), boxeuse canadienne ;
 Daniel Cavanagh (1972-), chanteur et guitariste britannique ;
 Paul Cavanagh (1888-1964), acteur anglais ;
 Seán Cavanagh (1983-), joueur de football gaélique irlandais ;
 Steve Cavanagh, écrivain britannique, auteur de thriller ;
 Terry Cavanagh, concepteur irlandais indépendant de jeux vidéo ;
 Tom Cavanagh (1963-), acteur, producteur, compositeur et réalisateur canadien ;
 Tom Cavanagh (1982-2011), joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Homonymie de patronyme